Orta puede referirse a:

 Orta (Tesalia), nombre de una antigua ciudad griega de Tesalia
 Orta di Atella, , localidad y comuna de la provincia de Caserta, región de Campania, Italia 
 Orta Nova, localidad y comuna de la provincia de Foggia, región de Apulia, Italia
 Orta San Giulio, localidad y comuna de la provincia de , región de , Italia
 Lago de Orta, lago alpino situado al norte Italia a un lado del lago Mayor